Мако́ли (McAulay, McAuley) — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Маколи, Гарет (род. 1979) — североирландский футболист.
 Маколи, Джеймс (1917—1976) — австралийский поэт, журналист, литературный критик и видный деятель католицизма.
 Маколи, Кайл (род. 1986) — шотландский футболист.
 Маколи, Кэтрин Элизабет (1778—1841) — католическая монахиня, основательница монашеской конгрегации «Сёстры Милосердия».
 Маколи, Эд (1928—2011) — американский профессиональный баскетболист.

Топоним 
 Маколи — вулканический остров в составе островной дуги Кермадек.

См. также 
 Маколей (значения)

Примечания